NVT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Navegantes (SC) (Brasile)